Ludwig Bölkow, een Duits luchtvaartpionier
 Bölkow (Satow), een plaats in de gemeente Satow, Duitsland
 Bölkow (Mühl Rosin), een plaats in de gemeente Mühl Rosin, Duitsland